Vigolesi – abitanti di Vigole
Vigolesi – abitanti di Vigolo